Шарлотта Прусская:
 Филиппина Прусская (Филиппина Шарлотта; 1716—1801) — принцесса Прусская, в замужестве герцогиня Брауншвейгская, дочь короля Пруссии Фридриха Вильгельма I и его супруги Софии Доротеи Ганноверской.
 Фридерика Прусская (Фридерика Шарлотта Ульрика Катарина; 1767—1820) — принцесса Прусская, принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейга и Люнебурга, а также в замужестве принцесса Великобритании и Ирландии и герцогиня Йоркская и Олбани, дочь короля Фридриха Вильгельма II и Елизаветы Ульрики Брауншвейг-Люнебургской.
 Александра Фёдоровна (Фридерика Шарлотта Вильгельмина; 1798—1860) — принцесса Прусская, супруга российского императора Николая I, императрица российская, дочь короля Фридриха Вильгельма III и его супруги, королевы Луизы.
 Шарлотта Прусская (Фридерика Луиза Вильгельмина Марианна Шарлотта; 1831—1855) — дочь принца Прусского Альбрехта и Марианны Нидерландской, замужем за герцогом Саксен-Мейнингена Георгом II.
 Шарлотта Прусская (Виктория Елизавета Августа Шарлотта; 1860—1919) — принцесса Прусская, в замужестве герцогиня Саксен-Мейнингенская, дочь короля Фридриха III и принцессы Виктории Великобританской.